La FA Premier League 1995-1996 è stata la 97ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 19 agosto 1995 e il 5 maggio 1996 e concluso con la vittoria del , al suo decimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Alan Shearer () con 31 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse , ,  e  sono saliti dalla First Division il  e, dopo i play-off, il , così da portare il numero di squadre partecipanti al campionato a 20.

Formula
Per mantenere il numero di squadre attuali fu ripristinata la retrocessione per le ultime tre squadre invece che quattro.

Avvenimenti 
La prima parte di stagione fu favorevole al , che, grazie ad una impressionante striscia di risultati positivi, costruì un vantaggio importante sulle inseguitrici. Dal plotone si staccò il , che vinse lo scontro diretto ad Old Trafford e riuscì a riportarsi a 4 punti dai bianconeri, prima di una serie negativa di risultati che riportò il distacco tra le prime due della classifica a 12 punti. Nelle rimanenti 14 partite, però, i Red Devils (che poterono nuovamente contare su Cantona, di ritorno dalla squalifica di 8 mesi subita nell'anno precedente) pareggiarono solamente con il  e persero con il , vincendo tutte le altre partite, mentre la squadra di Kevin Keegan non seppe sopportare la pressione della lotta per il titolo e cadde ripetutamente: esiziali furono le sconfitte nello scontro diretto del St James' Park e quella rocambolesca per 4-3 maturata ad Anfield. Dissolto il vantaggio, il Newcastle si ritrovò secondo per differenza reti, ma non riuscì neanche a vincere le ultime due gare di campionato e così lo United vinse il suo terzo titolo in quattro anni di Premier League. Il  chiuse il torneo al terzo posto davanti all', mentre le squadre londinesi faticarono ancora una volta, non riuscendo mai ad inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.
In coda, condannate da tempo il neopromosso  e un QPR in declino, fu il  ad occupare l'ultimo posto della classifica: fatale ai Citizens fu il 2-2 dell'ultima giornata contro il Liverpool, con la squadra che, informata in modo errato dei risultati dagli altri campi, si accontentò del pareggio, trovandosi beffata a causa della peggior differenza reti nei confronti di  e , due squadre specialiste in salvezze insperate.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Inghilterra e ammessa alla UEFA Champions League 1996-1997
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1996-1997
      Ammesse alla Coppa UEFA 1996-1997
      Retrocesse in First Division 1996-1997

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre vengono classificate secondo la differenza reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si hanno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si hanno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifiche di rendimento

Rendimento casa-trasferta 
Fonti:

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Arbitri
Di seguito è indicata, in ordine alfabetico, la lista dei 19 arbitri che presero parte alla FA Premier League 1995-1996. Tra parentesi è riportato il numero di incontri diretti.

Paul Alcock (18)
Gerald Ashby (21)
Martin Bodenham (22)
Keith Burge (19)
Keith Cooper (22)
Paul Danson (19)
Roger Dilkes (18)
Steve Dunn (20)
Paul Durkin (24)
David Elleray (21)

Dermot Gallagher (20)
Robert Hart (21)
Peter Jones (18)
Stephen Lodge (19)
Graham Poll (21)
Michael Reed (23)
Alan Wilkie (18)
Gary Willard (16)
Jeff Winter (20)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995-1996